Isabella van Engeland (1214-1241), dochter van Jan zonder Land en echtgenote van keizer Frederik II, ook wel Isabella Plantagenet genoemd
 Isabella van Engeland (1332-1379), dochter van Eduard III en echtgenote van Engelram VII van Coucy